Тарон:
 Тарон  — армянское мужское имя.
 Тарон — историческая область Великой Армении.
  — народ в Мьянме.
  — моллюск из семьи Fasciolariidae.
 Тарон — гора в Папуа-Новая Гвинея.